Schwarzarbeit steht für:

 Schwarzarbeit, illegale Ausübung von Dienst- oder Werkleistungen
 Schwarzarbeit (Band), deutsche Progressive-Rock-Band der 1970er und 1980er Jahre 

Siehe auch: